Mack, családnév

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Mack (Colorado)
 Mack (Louisiana)
 Mack (Minnesota)
 Mack (Ohio)

Egyéb
 Mack Trucks amerikai kamiontípus